Châtenois (Dolny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Châtenois (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Châtenois (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Châtenois (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia